Battarrea är ett släkte av svampar. Battarrea ingår i familjen Agaricaceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Battarrea